Enginyeria militar: Posició fortificada de Lieja a Bèlgica.
 Lingüística: llengua de l'alemany del palatinat, segons la codificació ISO 639-3 de les llengües.
 Política: Partido da Frente Liberal partit polític del Brasil.